Das 50-km-Skilanglauf-Massenstartrennen der Männer im klassischen Stil bei den Olympischen Winterspielen 2018 fand am 24. Februar 2018 im Alpensia Cross-Country Skiing Centre statt. Olympiasieger wurde der Finne Iivo Niskanen vor Alexander Bolschunow von den Olympischen Athleten Russlands. Bronze ging an dessen Teamkollegen Andrei Larkow. Der Österreicher Max Hauke, die Esten Algo Kärp und Andreas Veerpalu sowie der Kasache Alexei Poltoranin wurden nachträglich wegen Doping disqualifiziert.

Daten 
 Datum: 24. Februar 2018, 14:00 Uhr
 Streckenlänge: 6 × 8,430 km
 Höhenunterschied: 58 m
 Maximalanstieg: 35 m
 Totalanstieg: 6 × 311 m
 69 Teilnehmer aus 31 Ländern, davon 60 in der Wertung

Ergebnisse

Weblinks 
 

Massenstart (Männer)